Гео́ргий Борзе́нко: Борзенко, Георгий Андреевич (1922—?) — директор опытного завода «Электроприбор» (Харьков), лауреат Государственной премии СССР.
 Борзенко, Георгий Фролович (1927—?) — советский футболист, нападающий.